Desa Lamawolo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lamawolo (administrativ by i Indonesien, lat -8,28, long 123,53), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Lamawolo (administrativ by i Indonesien, lat -8,39, long 123,25), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar